Sankt Valentin bzw. Heiliger Valentin bezeichnet:

 Valentin von Terni (3. Jh. n. Chr.), Märtyrer
 Valentin von Rätien († um 475), Bischof
 Valentinstag (14. Februar) 
 zahlreiche Kirchen der Heiligen, siehe Valentinskirche

Sankt Valentin bzw. St. Valentin, weitere geographische Objekte:

 St. Valentin (Niederösterreich), Stadtgemeinde im Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 St. Valentin (Gemeinde Grafenbach-St. Valentin), Ort im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Sankt Valentin (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 St. Valentin auf der Haide,  Dorf in Südtirol